Санта Марија Азомпа има више значења:

 Општина Санта Марија Азомпа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Азомпа (Санта Марија Азомпа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику